Адамауа — плоскогір'я в Центральній Африці
 Адамауа — історична держава в Нігерії та Камеруні
 Адамауа — група мов з адамауа-східної підродини
 Адамауа — регіон в Камеруні
 Адамауа — штат в Нігерії

 Адамауа-східні мови — підродина нігеро-конголезьких мов